Alfred Margaine (1870-1953), homme politique français ;
 Camille Margaine (1829-1893), homme politique français ;
 Clémentine Margaine (née en 1984), mezzo-soprano française.